Landesliga Schleswig-Holstein steht für:
 die höchste Spielklasse des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV; 1947–1953, 1968–1978), siehe Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein
 die zweithöchste Spielklasse des SHFV in zwei Staffeln (1978–1999), siehe Landesliga Schleswig-Holstein (1968–1999)
 die zweithöchste Spielklasse des SHFV in zwei Staffeln (ab 2017), siehe Landesliga Schleswig-Holstein (seit 2017)
 die höchste Spielklasse des Handballverbandes Schleswig-Holstein (1952–1966), siehe Handball-Oberliga Schleswig-Holstein
 die höchste Spielklasse des Landes-Eissport-Verbands Schleswig-Holstein (1985–1991)